A felméréseket különböző közvélemény-kutatók végezték különböző években: a Globális Független Hálózat/Gallup Nemzetközi Szövetség (WIN/GIA), a japán Dentsu Intézet, továbbá Phil Zuckerman amerikai szociológiai professzor.

Minden felmérés különböző módszereket alkalmazott:
 a Globális Független Hálózat/Gallup Nemzetközi Szövetség (WIN/GIA) közvélemény-kutató kérdése szerint:
 "Függetlenül attól, hogy részt vesz-e egy istentiszteleti helyszínen vagy sem, vallásos személynek vagy ateistának vallja magát?"
 A japán Dentsu Intézet azokról szolgáltatott adatot, akik kijelentették, hogy nincs vallásuk.
 Phil Zuckerman csak azoknak az embereknek arányát mérte fel, akik agnosztikusnak vagy ateistáknak mondták magukat.

Lista 
Rendezhető lista a különböző felmérések alapján:

Jegyzetek 

Országlisták